Ausländer est un mot allemand signifiant « étranger » et un nom de famille. On rencontre parfois la forme Auslander.

Personnalités 

 Ninon Ausländer (1895-1966), historienne de l'art et épouse de l'écrivain Hermann Hesse ;
 Rose Ausländer (1901-1988), poétesse allemande ;
 Leora Auslander (1959), historienne américaine, fille de Maurice Auslander ;
 Shalom Auslander (1970), écrivain et essayiste américain ;
 Louis Auslander (1928 – 1997), mathématicien américain, frère de Maurice Auslander ;
 Maurice Auslander (1926 – 1994), mathématicien américain, frère de Louis Auslander.

Musique 
 Ausländer, un single du groupe de metal Rammstein.